Пальмовые дрозды () — род воробьиных птиц из семейства мухоловковых.

Список видов 
 Ошейниковый пальмовый дрозд Cichladusa arquata Peters, 1863
 Рыжехвостый пальмовый дрозд Cichladusa ruficauda (Hartlaub, 1857)
 Пятнистый пальмовый дрозд Cichladusa guttata (Heuglin, 1862)

Мухоловковые
Роды птиц